Le  championnat d'Afrique des clubs de volley-ball féminin s'est déroulé du 1 au  à Nairobi au Kenya.

Compétition

Club en compétition

Premier tour

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Places 13 et 16

Places 9 et 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final

Récompenses

Notes et références

Liens externes 
  Classement final sur le site de la FIVB
  Classement des poules sur le site de la FIVB

2011
Volley-ball clubs féminin
Volley-ball clubs féminin 2011
Afrique clubs féminin 2011
Afrique féminin
2011 au Kenya
Sport en avril 2011